Ге́йер (, ) — фамилия.

Известные носители 
 Гейер, Варвара Михайловна (1886—1984) — советский музыкальный педагог.
 Гейер, Виктор Георгиевич (1903—1990) — советский учёный, профессор, заслуженный деятель науки УССР.
 Гейер, Владимир Александрович (род. 1951) — российский архитектор, главный архитектор города Ростов-на-Дону.
 
 Гейер, Иван Иванович (1860—1908) — русский историк и этнограф по Средней Азии.
 Гейер, Джозеф (Фишман, 1897—1969) — американский писатель, библиограф, редактор и издатель.
 Гейер, Карл Юстус (1797—1856) — немецкий лесовод и педагог.
 Гейер, Людвиг Фердинанд (1805—1869) — немецкий промышленник.
 
 Гейер, Николай Павлович (1857—?) — русский военный инженер, генерал-лейтенант.
 Гейер, Пер Адольф (Per Adolf Geijer) (1886—1976) — шведский геолог.
 Гейер, Селеста (; 1901—1982) — американская артистка цирка.
 Гейер, Тихон Александрович — Герой Труда.
 Гейер, Флодоард (; 1811—1872) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Гейер, Штефи (; 1888—1956) — венгерско-швейцарская скрипачка.
 Гейер, Эдуард — немецкий учёный-лесовод, педагог.
 Гейер, Эрик Густав (; 1783—1847) — шведский историк, поэт, публицист, композитор, педагог.

См. также 
 Гайер